Angelica villosa puede referirse a la:
descrita por (Walt.) Britton, Sterns & Poggenb. en 1888 es la Angelica venenosa (Greenway) Merritt Lyndon Fernald 
descrita por C.P.Sm. es la Angelica venenosa (Greenway) Fernald 
descrita por Lag. es la  Angelica sylvestris subsp. sylvestris